Полушникът (Isoëtes) е род плауновидни растения, единствен в семейство Шилолистни (Isoetaceae), разред Isoetales. Той включва около 150 вида, повечето от които са водни растения, обитаващи бавнотечащи води, а отделни видове живеят и на терени, които пресъхват през лятото. Isoetes имат малко грудковидно подземно стъбло, от което излизат листа с дължина 2 – 20 cm (при някои видове до 100 cm) и ширина 0,5 – 3 mm. Листата са по-широки в основата, където има надлъжна вдлъбнатина и езиче, служещо за поемане на вода и хранителни вещества. Под стъблото има сноп сравнително къси разклонени корени.

Видове

Източници 

Плауновидни